Адальберо (; 980 — 29 ноября 1039) — маркграф Карантанской марки (Штирии) в 1011—1035 годах из династии Эппенштейнов.

Биография

Правление 
Адальберо был сыном Маркварта II Эппенштейна, маркграфа Карантанской марки (современная федеральная земля Штирия), входящей в Каринтийское герцогство. Ему удалось завоевать доверие императора Генриха II, и в 1011 году император передал Адальберо престол Каринтии, отстранив от наследования юного Конрада II.

Адальберо неоднократно участвовал в военных походах императора в Италию и успешно боролся против сторонников Конрада Каринтийского. Однако в 1024 году императором стал Конрад II, двоюродный брат Конрада Каринтийского. Вскоре Адальберо поднял восстание, но был разбит и в 1035 году смещён с престола Каринтии и Карантанской марки. Спустя четыре года Адальберо скончался в изгнании. Его потомки вернули себе Каринтийское герцогство в 1076 году.

Брак и дети 
Жена — Беатриса Швабская (умерла в 1025), дочь Германа II, герцога Швабии, сестра жены императора Конрада II. Дети:
 Маркварт III (умер в 1077), герцог Каринтии (c 1076 года)
 Вилибирга, замужем за Отакаром I, маркграфом Штирии (1056—1074)

Литература 
 Heinrich Appelt. Adalbero, Herzog von Kärnten  // Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 40.
 Max Büdinger. Adalbero, von Kärnthen  // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 51—52.
 Ingrid Heidrich. Die Absetzung Herzog Adalberos von Kärnten durch Kaiser Konrad II. 1035 // . Bd. 91 (1971), S. 70—94.
 Ingrid Heidrich. Adalbero v. Eppenstein  // Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 1. Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8, Sp. 92.
 Adelheid Krah. Die Absetzung Herzog Adalberos von Kärnten und die Südost-Politik Kaiser Konrads II. // Historisches Jahrbuch. Bd. 110, 1990, S. 309—369.
 Herwig Wolfram. Konrad II. 990—1039 Kaiser dreier Reiche. Beck, München, 2000, S. 102—106, ISBN 3-406-46054-2.

Родившиеся в 980 году
Правители Каринтии
Правители Штирии
Правители Европы XI века